Kłobia (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Olsztyński, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Kłobia (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Włocławski, woiwodschap Koejavië-Pommeren